Erik Blomberg ist der Name folgender Personen:

* Erik Blomberg (Kunsthistoriker) (1894–1965), schwedischer Kunsthistoriker und Schriftsteller 
 Erik Blomberg (Regisseur) (1913–1996), finnischer Filmregisseur, Kameramann und Drehbuchautor
 Erik Blomberg (Komponist) (1922–2006), schwedischer Komponist